1977/78 was het 40ste seizoen van de Divizia A en het 60ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1977/78 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen